Pieske ist der Familienname folgender Personen:

 Burghard Pieske (* 1944), deutscher Abenteurer und Weltumsegler
 Christa Pieske (1919–2010), deutsche Volkskundlerin und Kunsthistorikerin
 Emilia Pieske (* 2005), deutsche Schauspielerin 
 Helena Pieske (* 2007), deutsche Schauspielerin 
 Manfred Pieske (* 1937), deutscher Schriftsteller und Verleger